Карл Рихтер (; 1855—1891) — австрийский ботаник.

Биография 
Карл Рихтер родился 16 мая 1855 года.

Учился в Вене, в 1877 году получил степень доктора философии в Венском университете. Затем он работал в Вене, собрал довольно обширный гербарий и коллекцию ботанической литературы.

28 декабря 1891 года Карл Рихтер скончался в возрасте 36 лет.

Самая известная и важная для науки работа Рихтера — Flora europaea — была начата им в 1890 году. Второй том этой книги был издан Максом Гюрке уже после смерти Рихтера, в 1903 году.

Гербарий Рихтера хранится в Венском университете (WU). После смерти Карла он был приобретён Ойгеном фон Халачи и объединён с его собственным гербарием. Халачи передал его Венскому университету.

Некоторые научные работы 
 Richter, K. (1885). Die botanische Systematik. 173 p.
 Richter, K.; Gürke, M. (1890—1903). Plantae europaeae. 2 vols.

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии